pastisz w stylistyce
 pastisz w muzyce